Ammi minus är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Ammi minus ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
minus